Иеговисты:
 Одно из наименований религиозной общины еговистов-ильинцев.
 Распространённое в советской и современной российской энциклопедической, религиоведческой и публицистической литературе наименование религиозной организации «Свидетели Иеговы».
 Иеговист (Яхвист) — один из предполагаемых авторов Пятикнижия согласно «документальной гипотезе».

Примечания